Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу 1989 среди юношей до 16 лет начался 21 сентября 1988 года и закончился 31 марта 1989 года. 31 сборная была разбита на 15 групп (14 групп из двух команд и одна группа из трёх). Сборные, занявшие первые места в группах выходили в финальный раунд.

Группа 1 
{|
|-
|

|

|}

Группа 2 
{|
|-
|

|

|}

Группа 3 
{|
|-
|

|

|}

Группа 4 
{|
|-
|

|

|}

Группа 5 
{|
|-
|

|

|}

Группа 6 
{|
|-
|

|

|}

Группа 7 
{|
|-
|

|

|}

Группа 8 
{|
|-
|

|

|}

Группа 9 
{|
|-
|

|

|}

Группа 10 
{|
|-
|

|

|}

Группа 11 
{|
|-
|

|

|}

Группа 12 
{|
|-
|

|

|}

Группа 13 
{|
|-
|

|

|}

Группа 14 
{|
|-
|

|

|}

Группа 15 
{|
|-
|

|

|}

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Чемпионаты Европы в 1989 году
Футбол в Европе в 1989 году